Montagnieu pode se referir a:
 Montagnieu (Ain)
 Montagnieu (Isère)

Desambiguações de topônimos